Янкович-де-Мириево — сербская фамилия.
 Янкович де Мириево, Фёдор Иванович (1741—1814) — сербский и российский педагог, член Российской Академии.
 Янкович-де-Мириево, Иван Фёдорович (1777—1811) — русский генерал, участник Наполеоновских войн.